Hrom hlorid se može odnositi na:
Hrom(II) hlorid, takođe poznat kao hromo hlorid.
Hrom(III) hlorid, takođe poznat kao hromi hlorid ili hrom trihlorid.
Hrom(IV) hlorid